Didymosellidae är en familj av mossdjur. Didymosellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Didymosellidae finns 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Didymosellidae